Vargas, hace referencia a varios artículos:

Apellido 
 Vargas, Apellido de origen castellano.

Personas 
 Elizabeth Vargas, conductora de la cadena de noticias ABC.
 Juan Vargas, desambiguación.
  Fred Vargas, pseudónimo de la escritora, historiadora y arqueóloga francesa Frédérique Audouin-Rouzeau.
 Ramón Vargas-Machuca.

Argentina 
 Ángel Vargas, cantante de tango.
 Sergio Vargas, futbolista.

Brasil 
Getúlio Vargas (1882-1954), presidente del Brasil.

Colombia 
 Dolores Vargas París, heroína y primera dama de Colombia (1830-1831)
 Germán Vargas Lleras(1962–), político y abogado.
 Leonidas Vargas (1949–2009), narcotraficante.
 Luis Vargas Tejada, poeta.
 Helenita Vargas (1934–2011).
 Taliana Vargas, Miss Colombia 2007.
 José María Vargas Vila, escritor.
 Ignacio Vargas, funcionario colonial

Chile 
 Eduardo Vargas (1989-), futbolista.
 Eduardo Vargas Herrera (1933-1996), arquitecto.
 Valentina Vargas, actriz.
 Sergio Vargas, futbolista.

Ecuador 
 José María Vargas, fraile filósofo.

España
 Iván de Vargas, caballero medieval.

México 
 Arturo Vargas, cantante.
 Chavela Vargas, cantante.
 José M. Vargas, gobernador de Yucatán, 
 Mariachi Vargas de Tecalitlán, mariachi.
 Pedro Vargas, cantante
 Ramón Vargas, cantante

Perú 
 Alberto Vargas, pintor.
 Álvaro Vargas Llosa, escritor y político.
 Juan Manuel Vargas, futbolista.
 Julio César Vargas Calderón, botánico, cuya abreviatura es Vargas.
 Mario Vargas Llosa, escritor y político.
 Rubén Vargas Ugarte, sacerdote, historiador.

República Dominicana 
Miguel Vargas, empresario y político. 
Sergio Vargas (cantante)
Tetelo Vargas, beisbolista .
 Wilfrido Vargas, trompetista, compositor y empresario

Venezuela 
 Clemente Vargas Jr., disk jockey del "Hit Parade de Venezuela".
 Gregory Vargas, baloncestista
 José Vargas, baloncestista
 José María Vargas, presidente de Venezuela.
 José Luis Vargas, jinete.
 Juan de los Reyes Vargas, militar de la independencia.
 María Margarita Vargas Santaella, duquesa de Anjou
 Paché Vargas, compositor.
 Roberto Vargas Díaz, caudillo
 Ronald Vargas, futbolista.
 Víctor José Vargas Irausquín, banquero.
 Luciano Urdaneta Vargas, arquitecto.

Topónimos 
 Estado Vargas, división político-territorial venezolana, también conocida como estado La Guaira
 Municipio Vargas, municipio venezolano del Estado Vargas / La Guaira.
 Getúlio Vargas (Río Grande del Sur), municipio brasileño.
 Vargas (Cantabria), localidad del municipio de Puente Viesgo, Cantabria (España).

Además 
 Casa de Vargas. Linaje castellano.
 Tinto de verano. Vino tinto con gaseosa.